Nikołaj Nikołajewicz Karpienko, ros. Николай Николаевич Карпенко; (ur. 10 sierpnia 1981 w Leninogorsku) – kazachski skoczek narciarski, zawodnik klubu ZSKA Ałmaty.

Przebieg kariery 
W Pucharze Świata zadebiutował 4 lutego 2006 podczas zawodów w Willingen, gdzie zajął 46. miejsce. Wcześniej skakał jedynie w konkursach drużynowych. Pierwsze punkty do klasyfikacji Pucharu Świata zdobył 1 stycznia 2007 w Garmisch-Partenkirchen, podczas konkursu 55. Turnieju Czterech Skoczni. Zajął 19. miejsce. Było to dotychczas jego najlepsze miejsce w konkursie Pucharu Świata. W 2011 zdobył brązowy medal na zimowych igrzyskach azjatyckich. W listopadzie 2012 wraz z innymi reprezentantami Kazachstanu: Jewgienijem Lowkinem i Aleksiejem Pczelincewem uległ wypadkowi samochodowemu. W ciągu następnych miesięcy zdecydował się na zakończenie kariery. 19 sierpnia 2016 Karpienko wziął udział w mistrzostwach Ałmaty w skokach narciarskich, które wygrał z przewagą 22 punktów nad drugim zawodnikiem. 17 września 2016 po czteroletniej absencji wziął udział w zawodach międzynarodowych – FIS Cup w Hinterzarten, gdzie uzyskał odpowiednio 71. i 63. miejsce. Następnie 21 stycznia 2017 w konkursie Pucharu Świata w Zakopanem zajął wraz z drużyną 11. miejsce.

Po sezonie 2017/2018 zakończył karierę sportową.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty N. Karpienki na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty N. Karpienki na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Drużynowo

Starty N. Karpienki na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Sylwetka Nikołaja Karpienko zawodnika na oficjalnej stronie FIS-u 
 

Kazachscy olimpijczycy
Kazachscy skoczkowie narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1981
Ludzie urodzeni w Ałmaty
Ludzie urodzeni w Ridderze